Elsa Guichard est une joueuse de kayak-polo internationale française.

Elle participe en 2008 au championnat de France N1F dans l'équipe du Comité Départemental 44.

Sélections 

 Sélections en équipe de France espoir
 Championnats d'Europe 2007 : Médaille d'argent

Références

Voir aussi 

 Équipe de France de kayak-polo féminin

Joueuse française de kayak-polo
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)